Feldbach heißen folgende geographische Objekte:
 Bezirk Feldbach, ehemaliger Bezirk in der Steiermark
 Gerichtsbezirk Feldbach, Gerichtsbezirk in der Steiermark
 Kloster Feldbach, ehemaliges Kloster der Gemeinde Steckborn, Kanton Thurgau

Gemeinden:
 Feldbach (Steiermark), Hauptstadt des politischen Bezirks Südoststeiermark, Steiermark

 Feldbach (Haut-Rhin), Kommune im Oberelsass, Frankreich

Ortsteile:
 Feldbach (Buttenwiesen), Einöde der Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen, Bayern

 Feldbach (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Feldbach ZH, Ortschaft in der Gemeinde Hombrechtikon, Kanton Zürich

Gewässer:
 Feldbach (Bodensee), südöstlicher Zufluss des Bodensees im Bereich des Untersees bei Fäldbach, Gemeinde Steckborn, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Feldbach (Bundschuhbach), rechter der drei Oberläufe des Bundschuhbachs (zum Thomabach, zur Mur) bis zum Hochofenmuseum im Gemeindegebiet von Thomatal, Bezirk Tamsweg, Bundesland Salzburg
 Feldbach (Diegterbach), linker Zufluss des Diegterbaches bei Unterburg, Gemeinde Eptingen, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Feldbach (Elta), linker Zufluss der Elta nach der Brucksmühle, Gemeinde Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Feldbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Bad Imnau, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Feldbach, volkstümlicher Name des Einfallsgrabens, Versickerungsgewässer im Einzugsgebiet der Kahl nördlich von Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Feldbach (Goldbach), rechter Zufluss des Goldbachs oder Mühlbachs in Willing, Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Feldbach (Isar), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Isar nach dem Stausee Altheim bei Ohu) bei der Lengermühle, beides Ortsteile von Markt Essenbach, Landkreis Landshut
 Feldbach (Kleinkirchheimer Bach), Abfluss des Brennsees in den Millstätter See, Kärnten
 Feldbach (Löschenbach), rechter Oberlauf des Löschenbachs (zur Wieseth) bis vor der Beckenmühle, Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Feldbach (Perlenbach), linker Zufluss des Perlenbachs (zum Regen) unterhalb von Haag, Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Feldbach (Raab), rechter Zufluss der Raab in Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Feldbach (Rheintaler Binnenkanal), rechter Oberlauf des Rheintaler Binnenkanals bei Lienz, Exklave der Gemeinde Altstätten, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Feldbach (Salzbach), linker Zufluss des Salzbachs (zur Ahse) in Werl, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Feldbach (Sur), linker Zufluss der Sur bei Kirchsteg, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Feldbach (Thur), linker Zufluss der Thur in Wattwil, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Feldbach (Vechte), linker Zufluss der Vechte in Langenhorst, Stadt Ochtrup, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Feldbach (Vierwaldstättersee), westlicher Zufluss des Vierwaldstättersees in Hergiswil, Kanton Nidwalden
 Feldbach (Zettelbach), linker Zufluss des Zettelbachs (zur Mank) bei Massendorf, Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Feldbach (Zürichsee), nördlicher Zufluss des Zürichsees bei Feldbach, Gemeinde Hombrechtikon, Bezirk Meilen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Feldbachtal
 Felderbach
 Feldgraben
 Niederfeldbach
 Oberfeldbach
 Südfeldbach
 Weiherfeldbach